Олена Остапенко була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Яніна Вікмаєр.

Роберта Вінчі виграла титул, у фіналі перемігши Белінду Бенчич з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 

2016
St. Petersburg Ladies' Trophy, одиночний розряд